Сартор () — имя собственное итальянского происхождения; распространено в виде фамилий. 
 Сартор, Луиджи (род. 1975) — итальянский футболист.
 Сартор, Отторино (1945—2021) — перуанский футболист, вратарь.